Rötelsbach ist ein Gewässername:

 Rötelsbach (Haslach), linker Zufluss der Haslach nahe der Rohrmühle von Haslach, Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Rötelsbach (Saubach), linker Zufluss des Saubachs (zur Theel) in Gresaubach, Stadt Lebach, Landkreis Saarlouis, Saarland

Siehe auch:
 Rödelsbach
 Rötelbach
 Röthelbach